Hashima kan avse:

 Hashima, Gifu – en stad i centrala Japan
 Hashima distrikt – ett distrikt i Gifu prefektur i centrala Japan
 Hashima (ö) – en ö i södra Japan